Pierre Magne (architect) (1790-1871), Frans architect
 Pierre Magne (politicus) (1806-1879), Frans minister en senator
 Pierre Magne (wielrenner) (1906-1980), Frans wielrenner